Bippus steht für:
 Bippus (Indiana), Ort in Warren Township (Huntington County), Huntington County, Indiana

Bippus ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Bippus (* 1983), deutscher Eishockeyspieler
 Hans-Peter Bippus, Autor